Kumiko Iijima e Erika Sema erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Tokyu Harvest Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Natsumi Hamamura e Ayumi Oka che hanno battuto in finale Huynh Phuong Dai Trang e Varatchaya Wongteanchai 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno)
 Natsumi Hamamura /  Ayumi Oka (campionesse)

 Huynh Phuong Dai Trang /  Varatchaya Wongteanchai (finale) 
 Miki Miyamura /  Mari Tanaka (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Tokyu Harvest Cup 2011